Ел Нилар има више значења:

 Ел Нилар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нилар (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нилар (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику